Příjmení Kopsa/Kopsová má více osob:

 Zdeněk Kopsa – český fotbalista a hokejista
 Lucia Kopsová – (* 1986) slovenská houslistka
 Michael Kopsa (*1956) – kanadský herec
 Pekka Kopsa (1887-1969) – finský politik
 Jiří Kopsa (* 1945) – komunistický politik
 Raquel Kopsová-Jonesová (Atawová, * 1982) – americká tenistka

Související články 
 Kobza (příjmení)
 Bolšaja Kopsa – řeka v Rusku
 Kopsa (Raahe) – obec ve Finsku
 Kopsa (Muhos) – místo ve Finsku

Rozcestníky - příjmení